Аса́хі (, ) — дослівно: «ранкове сонце».

Топоніми 
 Асахі (Міє) — містечко.
 Асахі (Наґано) — село.
 Асахі (Тіба)
 Асахі (Тояма)
 Асахі (Ямаґата)
 Оварі-Асахі
 Район Асахі:
 Район Асахі (Йокогама)
 Район Асахі (Осака)
 Гора Асахі

Інше 
 Асахі сімбун — газета
 Телебачення Асахі — телемовна компанія